Columba o Colomba puede referirse a:

Arte y entretenimiento 
 Columba, editorial argentina

Literatura 
 Colomba, título de una novela de Prosper Mérimée publicada en 1840.

Ciencia 
 Columba, género que comprende un número de especies de palomas medianas a grandes;
 Columba, constelación;
 Columba, un software.

Nombre 
 
 Columba, nombre propio ambiguo;

Religión

Santos y beatos 
 Columba de Sens (?-273), santa católica - Festividad: 31 de diciembre;
 Columba de Cornualles (s. VI), santa católica - Festividad: s/d;
 Columba de Roma (s. III), santa católica - Festividad: s/d;
 Columba de Córdoba (s. IX), santa católica - Festividad: 17 de septiembre;
 Columba de Iona (521-597), santo irlandés católico - Festividad: 9 de junio;
 Columba Marmion (1858-1923), beato católico, monje irlandés - Festividad: s/d;

Edificios 
 Iglesia de Santa Columba, desambiguación.

Divisiones administrativas

en Guatemala 
 Colomba, municipio en el dpto. de Quezaltenango;